Папрадиште може бити:
 Папрадиште (Кичево), село у општини Кичево, Северна Македонија
 Папрадиште (Чашка), село у општини Чашка, Северна Македонија
 , локалитет у селу Балин Дол, општина Гостивар, Северна Македонија